Села:
 Підлуби — Житомирська область, Звягельський район
 Підлуби — Львівська область, Яворівський район